

Села:
 Димитрова — колишня назва села Відродження (Донецька область, Шахтарський район)
 Димитрова — колишня назва села Українське (Харківська область, Лозівська міська рада)

Див. також 
 Димитрове